

Płyty 
 Remedy (album Spinal Cord)
 Remedy (album Basement Jaxx)
 Remedy (singel)
 Remedy (singel Proffesora Greena)
 Remedy (singel Alesso)
 Remedy (singel Drenchilla)
 Remedy (singel Leony)
 The Remedy

Filmy 
 Remedy (serial telewizyjny)

Zobacz też 
 Remedy Entertainment
 Remedy Lane